Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Paul-Valéry :

Rue Paul-Valéry à Bordeaux ;
 Rue Paul-Valéry à Nantes ;
 Rue Paul-Valéry à Nice ;
 Rue Paul-Valéry à Paris ;
 Rue Paul-Valéry à Sète ;
 Rue Paul-Valéry à Strasbourg ;
 Rue Paul-Valéry à Toulouse.

Paul-Valéry Rue